Сезон 1915 е петият сезон на футболен клуб ОЛЛС. Отборът играе в Московската футболна лига, клас Б, като завършва сезона на трето място в група от пет отбора. Преди старта на шампионата ОЛЛС участва в Първенството на Казанска железопътна линия и се класира трети. Съставът на отбора през сезон 1915 е неизвестен, като се знае само, че в този период в тима е играл халфът Павел Лауденбах.

Класиране

Московска футболна лига

Мачове

Казанска лига

Московска футболна лига

Източници

Външни препратки 
 Информация в cska-games.ru
 Товарищеские матчи 1915

1915